Јасеновац може бити:

 Логор Јасеновац, систем усташких концентрационих логора смрти за вријеме Другог свјетског рата
 Међународна комисија за утврђивање истине о Јасеновцу
 Јасеновац и Градишка Стара, усташка пјесма

или

 Јасеновац, насељено мјесто и сједиште општине у Сисачко-мославачкој жупанији, Република Хрватска
 Општина Јасеновац, општина у Сисачко-мославачкој жупанији, Република Хрватска
 Јасеновац (Кнежеви Виногради), насељено мјесто у општини Кнежеви Виногради, Република Хрватска
 Јасеновац (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Велики Јасеновац, насељено мјесто у општини Зајечар, Република Србија
 Мали Јасеновац, насељено мјесто у општини Зајечар, Република Србија
 Јасеновац Загорски, насељено мјесто у општини Крапинске Топлице, Република Хрватска